Der Kanton Gray ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Vesoul, im Département Haute-Saône und in der Region Bourgogne-Franche-Comté; sein Hauptort ist Gray.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 24 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Dampierre-sur-Salon die 21 Gemeinden Ancier, Angirey, Apremont, Arc-lès-Gray, Battrans, Champtonnay, Champvans, Cresancey, Esmoulins, Germigney, Gray, Gray-la-Ville, Igny, Le Tremblois, Noiron, Onay, Saint-Broing, Saint-Loup-Nantouard, Sauvigney-lès-Gray, Velesmes-Échevanne und Velet. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 195,10 km km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 7009.

Gray